BandNews FM Brasília é uma emissora de rádio brasileira sediada em Brasília, no Distrito Federal. Opera no dial FM 90.5 MHz e é uma emissora própria da BandNews FM. Faz parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação e transmite parte da programação da rede BandNews FM e outra parte de programação local.

História 
A BandNews FM Brasília foi fundada em 19 de junho de 2007. De lá para cá, já ganhou diversos prêmios de jornalismo, como ABMES, Estácio e CNT.

Equipe

Âncoras 
 Adriano Oliveira
 Cládio Marcos
 Thalyta Almeida
 Leandro Aislan 
 Rodrigo Orengo

Repórteres e Produtores 
 Angelo Nascimento
 Isabella França
 João Pedro Melo
 Júlia Fagundes
 Marcos Braz
 Márcio Rocha
 Mariana Fraga
 Nathália Pase
 Pedro Nascimento
 Ricardo Viula
 Thais Sprovieri

Ver também 
 BandNews FM

Ligações externas 
 
 
 
 

Emissoras da BandNews FM
Estações de rádio do Distrito Federal (Brasil)
Estações de rádio fundadas em 2007